Гео́рг Кри́стоф Лихтенбе́рг (; 1 июля , Обер-Рамштадт — 24 февраля , Гёттинген) — немецкий учёный, философ и публицист. Современному читателю Лихтенберг более всего известен своими «Афоризмами», опубликованными посмертно.

Биография и деятельность 
Лихтенберг родился в семье деревенского пастора. В детстве у него образовался горб, остановивший его рост и сделавший его навсегда болезненным. Был профессором физики и астрономии в Гёттингене и иностранным почётным членом Петербургской академии наук. Как учёный, Лихтенберг прославился лекциями по экспериментальной физике, которые пояснял опытами при помощи им самим усовершенствованных аппаратов, и открытием электрических фигур, названных его именем (фигуры Лихтенберга). Именно ему принадлежит введение обозначения разных видов электричества знаками «+» и «−» (положительное и отрицательное напряжение). В этом историческое значение Лихтенберга как физика. До него электричество имело другие обозначения — «стеклянное» и «гуттаперчевое», «янтарное» и «шерстяное» и т. д., что создавало путаницу.

Как критик и публицист, он приближается к Лессингу по широте философских взглядов и независимости и тонкости критических суждений. Его «Объяснения Хогарта» и полемические статьи и заметки, в которых он с иронией бичует сентиментальное фантазерство и всякого рода мистицизм и шарлатанство эпохи «бури и натиска», а также целый ряд мелких статей, остроумных и шутливых, характеризуют Лихтенберга как первоклассного юмориста и сатирика, немецкого Свифта.

Лучшие сатирические статьи Лихтенберга: «Timorus» и «Fragment von Schwänzen» — пародии на дифирамбический и гиперболический слог Лафатера; «О физиономике против физиономистов» — статья, направленная против «Физиономики» того же Лафатера. Порчу литературного языка и произведения мнимых «гениев» Лихтенберг вышучивал часто, например в «Vorschlag zu einem Orbis pictus», в «Всемилостивейшем послании Земли к Луне», в «Утешении несчастным, которые не суть самобытные гении». Из Англии, куда он ездил два раза, Лихтенберг написал ряд интересных писем (к Г.-Хр. Бойе). Не менее интересна и симпатична его собственная характеристика, сделанная им самим незадолго до смерти. В «Подробном объяснительном тексте к гравюрам Хогарта» (1791—1799) юмор Лихтенберга поднялся на высоту, достойную Хогарта.

С юных лет и до конца жизни Лихтенберг вёл записные книжки, которым прежде всего и обязан посмертной литературной славой.

Кант, уже в конце своей жизни, чрезвычайно высоко ценил Лихтенберга, и его личный экземпляр «Афоризмов» был буквально испещрен пометками, сделанными попеременно то красным, то чёрным пером. Шопенгауэр считал Лихтенберга мыслителем в полном смысле этого слова — думающим для себя, а не на потребу публики. Ницше помещал «Афоризмы», наряду с эккермановскими «Беседами о Гёте», в самое сердце «сокровищницы немецкой прозы». В 1878 году Вагнер признавал, что видит в них предвосхищение его собственных теорий…

«Lichtenberg’s Vermischte Schriften» вышли в Гёттингене в 1800—1805 годах; более полное собрание сочинений вместе с «Ausführliche Erklärungen der Hogarthschen Kupferstiche» было издано сыновьями Лихтенберга в 1844—1853 годах.

Наследие 
Лихтенберг — автор идеи универсальной привязки меньших форматов бумаги к бо́льшим по длине и ширине через квадратный корень. Эта идея легла в основу международного метрического стандарта бумажных форматов ISO 216, принятого во всём мире, кроме Канады и США.

Память 
В 1935 году Международный астрономический союз присвоил имя Лихтенберга кратеру на видимой стороне Луны.

См. также

Примечания

Сочинения 
 Лихтенберг Г. К. Афоризмы / Издание подготовил Г. С. Слободкин. 2-е изд. М., 1965. (Литературные памятники).

Литература 
 Grisebach: «Gedanken und Maximen aus Lichtenberg’s Schriften» (с биографией, Лейпциг, 1871).
 Lauchert: «Lichtenberg’s schriftstell. Thätigkeit» (Гёттинген, 1893).
 Meyer: «Jonathan Swift und Lichtenberg, zwei Satiriker des XVIII Jahrh.» (Б., 1866).
 Wilbrandt (Штутгарт, 1893).
 Brinitzer C. G. C. Lichtenberg. Die Geschichte eines gescheiten Mannes. Tübingen: R. Wunderlich Verlag, 1956. — 332 S.

Ссылки 

 Лихтенберг. Избранные афоризмы
 
 
 
 

Сатирики Германии
Физики Германии
Афористы
Почётные члены Петербургской академии наук
Похороненные в Гёттингене
Члены Гёттингенской академии наук
Преподаватели Гёттингенского университета